De Argentijnse hockeyploeg voor vrouwen is de nationale ploeg die Argentinië vertegenwoordigt tijdens interlands in het hockey. Het land was op het hoogste niveau actief vanaf het allereerste begin. Op het WK in 1972 eindigden ze op de tweede plaats, een prestatie die tijdens de daaropvolgende twee edities werd herhaald. Na opnieuw zilver in 1994 werd in 2002 voor het eerst het goud binnengehaald. Vier jaar later was er brons, waarna in 2010 de tweede wereldtitel werd veroverd. Op de Olympische Spelen debuteerde het in 1988. Zilver was er in 2000 in Sydney en vier jaar later in Athene brons. Sinds 1999 ontbreekt het op geen enkele Champions Trophy. De Trophy werd zevenmaal gewonnen in 2001, 2008, 2009, 2010, 2012, 2014 en 2016, en daarnaast was er nog drie keer zilver en één keer brons.

Erelijst

Externe links
 Officiële site Confederación Argentina de Hockey

Nationale hockeyploeg
Hockey vrouwenploeg
Hockey in Argentinië